Scheuelberg ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Scheuelberg (Schwäbische Alb), 717 m hoher Berg der Schwäbischen Alb bei Heubach im Ostalbkreis in Baden-Württemberg
 Scheuelberg (Stromberg), 382 m hoher Berg im Stromberg bei Freudenstein im Enzkreis in Baden-Württemberg
 Scheuelberg (Naturschutzgebiet), NSG im Ostalbkreis in Baden-Württemberg